En ornithologie, l'appellation Tangara à tête jaune peut désigner deux espèces d'oiseaux de la famille des Thraupidae :
 Tangara xanthocephala, dont le nom normalisé CINFO est Calliste à tête dorée ;
 Tangara icterocephala, dont le nom normalisé CINFO est Calliste safran, et qui est aussi parfois nommé Calliste à tête jaune ou Tangara à gorge d'argent.

Notes et références 

Nom d'oiseau ambigu